Albesa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albesa (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Albesa (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar